Мостовско́й сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Варгашинском районе Курганской области Российской Федерации.

Административный центр — село Мостовское.

Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 2 Уральский сельсовет был присоединён к Мостовскому сельсовету.

История 
В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Население

Население сельсовета 
 По данным переписи 1926 года в Марайском сельсовете проживало 2106 чел., в том числе
 в с/х ком. Булат 34 чел., в том числе русских 34 чел. (образована в 1920 г.)
 в с. Марайское 1426 чел., в том числе русских 1418 чел., белорусов 6 чел.
 в д. Нюхалова 646 чел., в том числе русских 646 чел.
 По данным переписи 1926 года в Барнаульском сельсовете проживало 395 чел., в том числе
 в д. Барнаул 395 чел., в том числе русских 383 чел., киргиз. 12 чел.
 По данным переписи 1926 года в Заложинском сельсовете проживало 2076 чел., в том числе
 в д. Больше-Заложное(-инское) 911 чел., в том числе русских 911 чел.
 в д. Мало-Заложное 393 чел., в том числе русских 393 чел.
 в д. России-Заложное 772 чел., в том числе русских 772 чел.
 В настоящее время в Сельское поселение Мостовской сельсовет входят с. Мостовское, д. Барнаул и д. Заложное. Население 1615 чел. (2012)

Состав сельского поселения

Сельсовет 
 Марайский сельсовет образован в 1919 году в Марайской волости Курганского уезда.
 Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Курганского округа Уральской области РСФСР образован Марайский район, в состав которого вошёл Марайский сельсовет.
 В декабре 1925 года из Марайского сельсовета выделен Барнаульский сельсовет.
 Постановлениями ВЦИК от 1 января 1932 года Марайский район упразднён, Марайский сельсовет передан в Мокроусовский район.
 Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 года Мокроусовский район вошёл в состав вновь образованной Челябинской области.
 Постановлениями ВЦИК от 18 января 1935 года образован Мостовской район, в состав которого включён Марайский сельсовет.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года Мостовской район включён в состав Курганской области.
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года упразднены Заложинский и Молотовский сельсоветы, территория включена в состав Марайского сельсовета.
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1956 года упразднён Барнаульский сельсовет, территория включена в состав Марайского сельсовета.
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 июля 1958 года с. Марайское переименовано в с. Мостовское, а существующее с. Мостовское — в Малое Мостовское, переименованы были и сельсоветы.
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Мостовской район упразднён, территория вошла в состав укрупнённого Варгашинского сельского района.

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района

Муниципальные образования Варгашинского района
Сельские поселения Курганской области